Высшая лига 1997/1998 () — 77-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дерри Сити» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1997/1998
Ирландия
Ирландия
1997 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998